The Lord of the Rings: The Return of the King — компьютерная игра в жанре экшн по мотивам фильмов «Властелин колец: Две крепости» и «Властелин колец: Возвращение короля». Разработана EA Redwood Shores и выпущена Electronic Arts 31 октября 2003.

Сюжет

Оценка 
Игра получила положительные отзывы.

Примечания 

Компьютерные игры 2003 года
Игры для Game Boy Advance
Игры для GameCube
Игры для Xbox
Игры для PlayStation 2
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры жанра Action
Компьютерные игры, изданные Electronic Arts
Игры о Средиземье